Футбольная Конференция 2009-10 — 31-й сезон Футбольной Конференции Англии и 6-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2009 года и завершился в мае 2010 года, розыгрышем финала плей-офф.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги, а высший дивизион Футбольной Конференции не входит в Футбольную лигу.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. По завершении каждого сезона победитель Национальной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в 7 уровень лиг футбольных лиг Англии.

В апреле 2007 года было объявлено, что Футбольная Конференция подписала спонсорский контракт на три года с фирмой Blue Square, занимающаяся игровым бизнесом. По условиям сделки все три лиги конференции будут носить название Blue Square с сезона 2007-08.
Национальная Конференция будет носить название Blue Square Premier, Северная Конференция — Blue Square North, а Южная Конференция — Blue Square South.

Национальная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Конференции 2008-09
 Тамуорт
 Гейтсхед
Команды, вышедшие из Южной Конференции 2008-09
 АФК Уимблдон
 Хейз энд Идинг Юнайтед
Команды, вылетевшие из Второй Футбольной лиги 2008-09
 Лутон Таун
 Честер Сити

Турнирная таблица

Плей-офф

Северная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Северной Премьер-лиги 2008-09
 Иствуд Таун
 Илкестон Таун

Команды, вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2008-09
 Корби Таун
 Глостер Сити

Команды, перешедшие из Южной Конференции 2008-09
 Нортвич Виктория

Турнирная таблица

Плей-офф

Южная Конференция

Вышедшие и вылетевшие команды 
Команды, вышедшие из Премьер дивизиона Истмийской лиги 2008—09
 Дувр Атлетик
 Стейнс Таун

Команды, вылетевшие из Национальной Конференции 2008—09
 Льюис
 Уокинг
 Уэймут

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт

2009
Футбол в Англии в сезоне 2009/2010